Mantle est un patronyme porté notamment par :

 Anthony Dod Mantle (1955-),directeur de la photographie britannique ;
 Jack Mantle (1917-1940), marin britannique de la Royal Navy ;
 John Mantle (1942-2018, joueur de rugby à XV et rugby à XIII gallois ;
 Mickey Mantle (1931-1995), joueur professionnel de baseball.